

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willib“ beginnt.

Willib 



Williba 
 Willibad († 642), gallorömischer Adliger und Patricius
 Willibald von Eichstätt, angelsächsischer Theologe und Bruder der heiligen Walburga
 Willibald von Mainz, erster Biograf des Heiligen Bonifatius
 Willibald, Elisabeth (* 1996), deutsche Skirennläuferin

Willibe 
 Willibert († 889), Erzbischof von Köln (870–889)

Willibr 
 Willibrord († 739), angelsächsischer Missionar, der das Kloster Echternach gründete